Каобердиа́но Дамбара́ (, настоящее имя — Фелисберто Виэйра Лопеш (, род 17 сентября 1937 года) — поэт и один из руководителей национально-освободительного движения в Кабо-Верде.

Родился на о. Сантьягу. Образование получил в Лиссабоне, по профессии — адвокат.

Пишет на местном креольском языке. Автор сборника «Ночь» (1964).

Издавался департаментом информации и пропаганды ПАИГК.

Примечания

Литература 
 

Поэты на кабувердьяну
Революционеры Кабо-Верде